Vereinsbrauerei steht für

 Vereinsbrauerei Apolda, 
 Vereinsbrauerei Berliner Gastwirte zu Berlin AG, siehe Berliner Kindl
 Vereinsbrauerei Greiz
 Vereinsbrauerei Herrenhausen in Hannover, siehe Privatbrauerei Herrenhausen
 Wasserturm Vereinsbrauerei Lübeck
 Stralsunder Vereinsbrauerei
 Vereinsbrauerei zu Zwickau, siehe Mauritiusbrauerei